Реж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення — 220 осіб (2008)
 Реж — місто у Свердловській області Російської Федерації, розташоване на східному схилі Середнього Уралу, на річці Реж. Засновано 1773 року. Населення — 38 709 осіб (2010)
  — річка на Уралі, приток річки , басейн річок Тура, Тобол, Іртиш, Об.